

Astronomia 
 Soya Rupes – struttura geologica della superficie di Mercurio

Geografia 
 Capo Sōya – capo situato nell'isola di Hokkaidō in Giappone
 Distretto di Sōya – distretto della sottoprefettura di Sōya in Giappone
 Sottoprefettura di Sōya – sottoprefettura della prefettura di Hokkaidō in Giappone

Persone 
 Carl Erik Martin Soya – scrittore e drammaturgo danese
 Toshikazu Soya – calciatore giapponese
 Willi Soya – calciatore tedesco

Altro 
 Soya – rompighiaccio giapponese
 Soya – incrociatore giapponese